Эмирханлы  () — село в Азербайджане, находится в Зангеланском районе Азербайджана.

В ходе Карабахской войны село перешло под контроль непризнанной НКР. 22 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в ходе Второй Карабахской войны азербайджанская армия вернула контроль над селом.

Примечания